Каноп:
 Каноп — специальный сосуд с бальзамом.
 Каноп (Каноб) — персонаж древнегреческой мифологии.
 Каноп (Каноб, Канопус, Канопа) — город в Древнем Египте, в западной части дельты Нила.

См. также 
 Канопус (значения)